Кубанцева Елена Ивановна (род. , ) — пианистка, кандидат педагогических наук, профессор. Окончила фортепианное отделение Музыкального училища при Московской Государственной консерватории, музыкально-педагогический факультет и аспирантуру МГГУ им. М. А. Шолохова. Автор учебника для вузов «Концертмейстерский класс»; программ по музыке, культурологии и эстетике. Также является автором научно-исследовательской работы по концертмейстерскому классу, имеет более ста учебно-методических работ и статей по вопросам фортепианного исполнительства, один из авторов учебно-методического комплекта по музыке для общеобразовательной школы.

Награды 
 Наградный лист за успехи в работе — За достижения в воспитании этики и эстетики. От лица Президента РФ Б. Н. Ельцина. 1995 г.
 Медаль «В память 850-летия Москвы». 1997 г.

Примечания 

Музыкальные педагоги России
Пианисты России
Кандидаты педагогических наук